Tomáš Vlasák, född 1 februari 1975 i Prag, Tjeckoslovakien, är en tjeckisk före detta professionell ishockeyforward.

Han tog SM-silver med Linköping HC 2007.

Källor 

Män
Födda 1975
Levande personer
Tjeckiska ishockeyspelare
Idrottare från Prag
Spelare i HPK
Spelare i Los Angeles Kings
Spelare i Avangard Omsk
Spelare i Linköping HC
Spelare valda i NHL Entry Draft 1993
Tjeckiska idrottare under 2000-talet